Шатр — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Шатр — коммуна во Франции, в департаменте Об
 Шатр — коммуна во Франции, в департаменте Сена и Марна
 Шатр-ла-Форе — коммуна во Франции, в департаменте Майен
 Шатр-сюр-Шер — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер